Plaats in Indonesië
 Terlangu (Banyuasin III), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Terlangu (Brebes), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java